W Polsce
 Marchocice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Racławice 
 Marchocice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Marchocice – gromada